Кенан (епископ Ирландский. День памяти — 24 ноября.

Святой Кенан (Kenan), ирландский епископ, был учеником св. Мартина, епископа Турского. Он воздвиг первый каменный собор в Дулике, Мит, Ирландия.

Ссылки 
 St Kenan

Святые Ирландии
Святые Франции
Католические святые
Христианские святые VI века
Святые по алфавиту